Vesicomyidae är en familj av musslor. Vesicomyidae ingår i överfamiljen Glossoidea, ordningen Veneroida, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Vesicomyidae 14 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musslor
Vesicomyidae